dBm („ди-би-ем“ или децибел-миливат), понякога също dBmW, е съкращение от съотношение на мощности в децибели (dB), на измерената мощност към един миливат (mW). Тази измервателна единица се използва в радио, микровълновите и оптични мрежи, като удобна мярка за абсолютната мощност, поради способността си да изразява много големи и много малки стойности в кратка форма.

За преобразуване на произволна мощност P (във W), като х (в dBm), или обратно, могат да бъдат използвани следните уравнения:

и

където P, W е мощността в W, а x, dBm е отношението на мощностите в dBm.

Например: 0 dBm се равняват на 1 mW.

Вижте също 
 Децибел
 dBW

Единици за измерване